Гилан се може односити на:
 Покрајина Гилан, покрајина у Ирану
 Гилан (Хузестан), село у покрајини Хузестан, Иран
 Гилан (Лорестан), село у покрајини Лорестан, Иран
 Гилан, старо име за Гњилане, град у Србији

Особе 
 Ијан Гилан, енглески музичар
 Карен Гилан, шкотска глумица

Види још 
 Гиљан, вишезначна одредница